В 1937 г. в Вене состоялись два соревнования: тематический турнир и Требич-турнир.

В тематическом турнире, проходившем с 19 по 26 марта в кафе „Central“, принимали участие 4 шахматиста, игравшие между собой в 2 круга. Победу в соревновании одержал П. П. Керес, представлявший в тот момент Эстонию.

Организаторы Требич-турнира (проходил с 13 по 23 декабря) смогли привлечь к участию 12 шахматистов. Среди участников был представитель Венгрии Л. Штейнер. Он и одержал победу в турнире.

Турнирные таблицы

Тематический турнир 
Все партии тематического турнира начинались ходами 1. d4 Кf6 2. Кf3 Кe4 (порядок ходов предложен венским шахматистом Л. фон Дёри). В дальнейшем большинство партий соревнования развивались в русле дебюта ферзевой пешки. Партии Беккер — Керес и Беккер — Вайль перешли в дебют ферзевых пешек, партии Вайль — Беккер и Вайль — Керес — в каталонское начало, а партия Вайль — Подхорцер — в голландскую защиту.

Требич-турнир

См. также 

 Требич-турнир

Примечания

Ссылки 

 Партии тематического турнира на сайте 365Chess
 Партии Требич-турнира на сайте 365Chess

Вена (шахматный турнир)
1937 год в шахматах